Een verkeersweg:
 N877 (België)
 N877 (Nederland), zie Provinciale weg 877

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing